Сума́я (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 11,28 км². Население — 9337 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

История 
Город основан в 1347 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гипускоа